Mejía est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  :
 Álvaro Mejía (1967-) coureur cycliste colombien ;
 Álvaro Pérez Mejía (1982-) footballeur espagnol ;
 Adalberto Mejía (1993-), joueur de baseball dominicain ;
 Camilo Mejía (-), objecteur de conscience américain lors de la guerre en Irak en 2004 ;
 Carlos Mejía Godoy (1943-), musicien nicaraguayen ;
 Dioniso Mejía (1907-1963), footballeur mexicain ;
 Elena Arizmendi Mejia (1884-1949), féministe mexicaine ;
 Francisco Mejía (1995-), joueur dominicain de baseball ;
 Hipólito Mejía Domínguez (1941-), homme politique et ancien président de la République dominicaine ;
 Laudelino Mejías (1893-1963), musicien vénézuélien ;
 Marcelino Mejía, président du Honduras du 8 au  ;
 Miguel Aceves Mejía (1915-2006), acteur, compositeur et chanteur mexicain ;
 Pedro Mejía, aussi Mexía, (1497-1551) humaniste, philosophe, écrivain, chroniqueur et historien de la Renaissance espagnole ;
 Ricardo Mejía (1963-), athlète mexicain spécialiste de course en montagne et skyrunning ;
 Tomás Mejía (1820-1867), général mexicain, fusillé avec l'empereur Maximilien  du Mexique après le Siège de Querétaro ;
 Vicente Mejía Colindres (1878-1966), président du Honduras.

Toponyme

Mejía : un canton de la province de Pichincha.

Mejía : un district de la province d'Islay.

Mejía : une des 15 municipalités de l'État de Sucre.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique